Скотт Уилсон (; 29 марта 1942 — 6 октября 2018) — американский актёр, номинант на премию «Золотой глобус» в 1981 году.

Жизнь и карьера 
Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года и вырос в Атланте, штат Джорджия и переехал в Лос-Анджелес в 1961 году. Когда ему было девятнадцать лет, он начал обучаться актёрской профессии и в 1967 году дебютировал на экране в фильме «Душной южной ночью». Тогда же он сыграл одну из главных ролей в фильме Ричарда Брукса «Хладнокровное убийство», где сыграл роль Ричарда Хикока, убившего семью фермера Герберта Клаттера. Фильм стал успешен в прокате и карьера Уилсона пошла в гору, а 12 мая 1967 года он был изображен на обложке журнала Life, когда ему было только двадцать четыре года.

Уилсон появился в более шестидесяти фильмах на протяжении своей карьеры. Большую часть семидесятых он исполнял роли второго плана в таких фильмах как «Мотыльки на ветру», «Новые центурионы» и «Великий Гэтсби». Он получил номинацию на премию «Золотой глобус» в 1981 за роль в фильме «Девятая конфигурация» со Стейси Кичем, а после снялся в таких картинах как «Парни что надо», «Мэлоун», «Красавчик Джонни», «Изгоняющий дьявола 3», «Молодые стрелки 2», «Чистое везение», «Джеронимо: Американская легенда», «Судья Дредд», «Мертвец идёт», «Солдат Джейн», «Пёрл-Харбор», «Монстр» и многих других. В 2007 году он получил специальную премию Гильдии киноактёров США.

В последние годы Уилсон был в первую очередь заметен на телевидении. Он сыграл роль отца героини Марг Хелгенбергер в телесериале «C.S.I.: Место преступления» в период между 2001—2006 годами, а также был гостем в сериалах «Секретные материалы» и «Закон и порядок». В 2011 году он присоединился к актёрскому составу телесериала «Ходячие мертвецы» в роли Хершеля Грина. За свою роль он получил хорошие отзывы от критиков. Хотя изначально планировалось, что актёр покинет шоу в финале второго сезона, благодаря благоприятным отзывам критиков продюсеры решили не убивать его героя и пригласили Уилсона в третий, а затем и в четвёртый сезоны.

С 1977 года Уилсон был женат на Харвенли Уилсон. У них не было детей.

6 октября 2018 было объявлено, что Скотт Уилсон вновь вернётся к роли Хершеля в 9 сезоне сериала «Ходячие мертвецы», но в этот же день поступило сообщение о смерти актёра. Причиной смерти стал лейкоз.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Ральфа Моргана
Киноактёры США